Ива́н Миха́йлович Баря́тинский — имя нескольких представителей княжеского рода Барятинских: Барятинский, Иван Михайлович Манка (ум. 1636) — голова, воевода, наместник и дипломат в Смутное время и во времена правления Михаила Фёдоровича.
 Барятинский, Иван Михайлович Урюпа (ум. не ранее 1675) — воевода во времена правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.
 Барятинский, Иван Михайлович Чёрмный (ум. не ранее 1601) — голова, воевода и наместник во времена правления Ивана Грозного, Фёдора Ивановича и Бориса Годунова.